Scimmia di mare – nome comune di Artemia salina, crostaceo della famiglia Artemiidae
Scimmia marina di Steller – criptide avvistato da Georg Wilhelm Steller nel 1741
Scimmia acquatica – ipotesi evoluzionistica sull'origine dell'uomo